L'édition 2019 du Trophée des championnes est la  du Trophée des championnes et se déroule le  au Stade de Roudourou à Guingamp.

Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes, puis, en cas de match nul, les deux équipes se départageront directement lors d'une séance de tirs au but. Trois remplacements sont autorisés pour chaque équipe.

Le match oppose l'Olympique lyonnais, vainqueur de la Division 1 2018-2019 et de la Coupe de France 2018-2019, au Paris Saint-Germain, vice-champion de France.

Feuille de match

Notes et références 

2019
Football en France en 2019
Sport en France en septembre 2019
Football dans les Côtes-d'Armor